HMS Philomel (Корабль Её Величества «Филомел») — британский бронепалубный крейсер типа «Пёрл». В 1914 году выведен из состава британского королевского флота и передан только что сформированным ВМС Новой Зеландии, став тем самым первым новозеландским боевым кораблём.

В составе Королевского флота участвовал в Англо-занзибарской войне — самой короткой войне в истории. В составе ВМС Новой Зеландии принял участие в Первой мировой войне.

Служба

Англо-занзибарская война 
27 августа 1896 года «Филомел» принял участие в Англо-занзибарской войне, продлившейся 38 минут.

Передача новозеландскому флоту 
В 1913 году Адмиралтейство согласилось передать «Филомел» Новой Зеландии в качестве мореходного учебного корабля, должного стать «ядром» создаваемых новозеландских военно-морских сил. 15 июля 1914 года «Филомел» вошёл в состав ВМС Новой Зеландии, став первым новозеландским боевым кораблём.

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны крейсер вошёл в состав боевого охранения новозеландских экспедиционных сил, отправлявшихся на захват Германского Самоа. В ходе выполнения задания «Филомел» сопроводил конвой до берегов Западной Австралии, после чего ушёл на Ближний Восток.

В 1915 году «Филомел» действовал в Средиземном море. 8 февраля крейсер высадил у берегов южной Турции вооружённую партию, наткнувшуюся на сильное сопротивление турок. В ходе боя трое моряков были убиты, ещё трое — ранены. Вскоре корабль продолжил службу на Красном море и в Персидском заливе. В ходе этих операций корабль действовал под новозеландским флагом и находился на полном обеспечении новозеландского правительства.

Плавбаза и учебный корабль 

В 1917 году «Филомел» вернулся в Новую Зеландию. Крейсер, к тому времени прослуживший 28 лет, был самым старым кораблём ВМС Новой Зеландии и требовал ремонта. Командир корабля Персиваль Холл-Томпсон считал ремонт крейсера экономически невыгодным и потому нецелесообразным. В апреле 1917 года устаревший крейсер переоборудовали в плавбазу. Снятые с корабля орудия установили на торговые суда. До мая 1919 года плавбаза обеспечивала работу тральщиков.

В марте 1921 года корабль переклассифицировали в учебный и поставили на прикол в Окленде.

В 1947 году корабль исключили из списков флота, после чего сняли с него всё ценное имущество. В 1949 году корпус корабля был отбуксирован к Короманделу и затоплен.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 McIntyre, Chris and Susan McIntyre. Zanzibar Guilford, Connecticut: The Globe Pequot Press, Inc., 2009. ISBN 978-1-84162-254-5. Retrieved 14 January 2012.
 Powell, Michael. Curious Events in History New York: Sterling Publishing Co., 2008. ISBN 978-1-4027-6307-6. Retrieved 14 January 2012.
 Other, A.N. HMNZS Philomel: The cradle of the Royal New Zealand Navy, article in Naval Historical Review, March 1983.
 Walters, Sydney David (1956) The Royal New Zealand Navy: Official History of World War II, Department of Internal Affairs, Wellington Appendix VIII : Record of HMNZS Philomel
 

Суда по алфавиту
Бронепалубные крейсера типа «Пёрл»